Příjmení Foss nese více různých osobností:

 Frank Foss (1895–1989) – americký atlet
 Joe Foss (1915–2003) – americké letecké eso druhé světové války
 Tobias Foss (* 1997) – norský silniční cyklista